Ordway ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick I. Ordway III. († 2014), US-amerikanischer Raumfahrtingenieur
 Jerry Ordway (* 1957), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 John Ordway (1775–1817), US-amerikanischer Soldat und Entdecker
 Melissa Ordway (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Nehemiah G. Ordway (1828–1907), US-amerikanischer Politiker (Dakota-Territorium)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ordway (Colorado)
 Ordway (Riverside County, Kalifornien)
 Ordway (San Bernardino County, Kalifornien)
 Ordway (South Dakota)